Hardtberg ist der Name folgender geographische Objekte:

Orte, Ortsteile:
 Hardtberg, Stadtbezirk von Bonn, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen

Berge und Erhebungen:
 Hardtberg (Taunus) (408,7 m), im Taunus, bei Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Hardtberg (Wuppertal) (238,1 m), im Stadtgebiet Wuppertals, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen

Weinlagen:
 Hardtberg, in Dernau, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hardtberg, in Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: 
 Hardberg
 Hartberg (Begriffsklärung)
 Hordtberg
 Sender Hardtberg